Мартиньш Пеникис (, 6 ноября 1874 года, деревня Кёниня, Турлавская волость, Российская империя — 28 февраля 1964 года, Рига) — генерал латвийской армии, в период с 1921 по 1924 год и с 1928 по 1934 год — командующий армией Латвии. Кавалер ордена Трёх звёзд и ордена Лачплесиса.
Один из подписантов Меморандума Центрального Совета Латвии от 17 марта 1944 года.

Биография 
Родился 6 ноября 1874 года в деревне Кёниня Турлавской волости

В 1896 году вступил на службу в 133 Симферопольский пехотный полк. В 1900 году поступил в Чугуевское юнкерское училище. В 1902 году присвоено звание подпоручика 121-го Пензенского пехотного полка, в 1904-1905 годах участвовал в Русско-японской войне. В 1913 году поступил в Николаевскую Военную академию. В 1914 году с началом Первой мировой войны вернулся в 121-й пехотный полк командиром роты. Участвовал в боях на Галицком фронте, тяжело ранен. После выздоровления принимал участие в сражений за Краков. 24 декабря 1914 года в ночной атаке в числе первых ворвался в расположение противника, способствовал пленению 7 офицеров и 300 солдат противника. Тяжело ранен в грудь, но покинул поле боя только после закрепления завоеванных позиций. Летом 1915 года участвовал в боях против армии Маккензена. Летом 1916 года в качестве командира батальона воевал на реке Сарас. 26 ноября 1916 года присвоено звание полковника Российской Императорской армии. Командир 2-го Рижского латышского стрелкового полка, Видземской дивизии и Южного фронта в составе латвийской армии.

Начальник Главного штаба. Военный инспектор. В 1943 году отказался от предложенного поста генерал-инспектора Латышского легиона СС. Один из подписантов Меморандума Центрального Совета Латвии от 17 марта 1944 года.

Автор книг: «Senlaiku kara vēsture», «Pasaules karš 1914.-1918. g. Austrumu frontē». Лектор в военной школе.

Умер 28 февраля 1964 года в Риге. Похоронен в Риге на Лесном кладбище.

Работы 
 «Senlaiku kara vēsture»,
 «Pasaules karš 1914.-1918. Austrumu frontē», (1929)
 «Latvijas nacionālās armijas cīņas 1919 vasarā un rudenī», (1931)
 «Latvijas armijas sākums un cīņas Latvijā līdz 1919 jūlijam», (1932)
 "Pasaules karš 1914, 1915 un 1916 un latviešu strēlnieku bataljonu-pulku cīņas, I (1937)

Награды 
 Орден Св. Станислава II, III ст.;
 Орден Св. Анны II, III, IV ст.;
 Орден Святого Георгия IV ст.;
 Сербский орден Белого орла IV ст.;
 Георгиевское оружие;
 Ордена Лачплесиса II, III ст.;
 Большой крест ордена Трёх звёзд (1928);
 Орден Почётного легиона (Франция);
 Орден Возрождения Польши (Polonia Restituta) II ст.;
 Крест Храбрых (Польша);
 Крест Свободы I класса 2 степени (Эстония);
 Орден Орлиного креста I ст. (Эстония);
 Орден Креста Витиса I ст. (Литва);
 Орден Белой розы Финляндии (Командорский Крест I класса, 1926);
 Большой крест ордена Меча (Швеция).

Примечания

Литература 
 Latvijas armijas augstākie virsnieki 1918—1940, biogrāfiska vārdnīca/(sast. Ēriks Jēkabsons, Valters Ščerbinskis); Latvijas Valsts vēstures arhīvs. ISBN 9984-510-17-4

Ссылки 
 Краткая биография  
 Биография на сайте министерства обороны Латвии 

Полковники (Российская империя)
Латышские стрелки
Писатели Латвии
Педагоги Латвии
Генералы Латвии
Участники Русско-японской войны (Россия)
Участники Первой мировой войны (Россия)
Похороненные на Лесном кладбище